Уи́льям Ва́йон (; 1795, Бирмингем — 29 октября 1851) — скульптор, художник,  Великобритании с 1828 года до самой смерти в 1851 году. Член Королевской Академии художеств (1831). Автор профильного портрета королевы Виктории, использованного для первых почтовых марок мира (1840), гравёр ряда марок Великобритании (1847—1854).

Биография 
Родился в Бирмингеме (Англия) в 1795 году в семье, имеющей близкое родство с известным медальером  (1767—1830). Начал карьеру в возрасте 14 лет, когда отдан в учение его отцом, Питером Вайоном (1767—1822). В 1816 году, ещё при короле Георге III, был назначен вторым гравёром Королевского монетного двора, а в 1828 году стал главным гравёром.

В 1831 году был избран в Королевскую Академию художеств. Благодаря своему мастерству и плодовитости творчества, Уильям Вайон хорошо известен среди коллекционеров монет, медалей и почтовых марок.

В 1834 году сделал модель головы принцессы Виктории (1819—1901), которой тогда было 15 лет. Именно это изображение было впоследствии использовано для памятной медали Сити, отчеканенной в 1837 году в ознаменование первого посещения Викторией лондонского Сити после восшествия Виктории на престол. Эта же модель головы была выгравирована на почтовых марках Великобритании 1840—1879 годов,  1847—1854 годов и изображена на цельных вещах 1841—1901 годов. Исходное клише для тиснённого выпуска (1847—1854) было выгравировано Вайоном; на марках номиналом в 1 шиллинг и 10 пенсов рядом с номером клише на нижнем поле указаны инициалы «ww» (Уильям Вайон). Влияние сделанного им рисунка также заметно на напечатанных методом рельефной печати марках, впервые вышедших в 1855 году.

Умер 29 октября 1851 года и похоронен на  под простой прямоугольной плитой из йоркширского камня. Славу династии королевских медальеров продолжил сын Уильяма Вайона,  (1826—1891).

Примеры работ

См. также 
 История почты и почтовых марок Великобритании
 Чёрный пенни

Примечания

Литература 
  Алексеев С. В. Монеты королевы Виктории и династия её придворных медальеров // Уникум. — 2001. — № 1 (43).
 Вайон // Словарь нумизмата / Пер. с нем. Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер. — 2-е изд., перераб. и доп. — : Радио и связь, 1993.
  
 Forrer L. The Wyons. — , 1917.

Ссылки 

 Уильям Вайон — биография на сайте «Каталог монет Великобритании от Виктории до наших дней»

Члены Королевской академии художеств
Скульпторы Великобритании
Скульпторы по алфавиту
Гравёры Великобритании
Медальеры Великобритании
Художники марок
Почтовые марки Великобритании и её колоний
Нумизматика